Boss är en tillverkare av effektpedaler för elgitarr och basgitarr. Det är en division av Roland Corporation, en japansk tillverkare som specialiserat sig på musikutrustning och tillbehör. Under många år har Boss tillverkat ett brett utbud av produkter relaterade till effektbehandling för gitarrer, inklusive "kompakta" och "dubbla" effektspedaler, multieffektpedaler, elektroniska stämapparater och pedalbord. På senare tid utvidgade Boss sitt produktsortiment genom att inkludera digitala studior, trummaskiner, samplers och annan elektronisk musikutrustning. De tillverkar också förstärkare och högtalare som Waza och Katana. Båda har inbyggda effekter som är avsedda att emulera Boss klassiska effektpedaler.

Lista över effektpedaler från Boss

Referenser

Externa länkar 

 Boss Corporation på Instagram
 Boss Europe på Instagram
 Bosspedals Sweden på Instagram (fankonto)

Effektpedaler